Петровка  — село в Большеберезниковском районе Мордовии в составе Починковского сельского поселения.

География 
Находится у речки Кша на расстоянии примерно 11 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села Большие Березники.

История 
Основано в XVII веке. В 1863 году было отмечено как владельческая деревня из 80 дворов

Население 

Постоянное население составляло 57 человек (русские 95 %) в 2002 году, 45 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района